Neuried kan syfta på:

 Neuried, Baden-Württemberg – en kommun i Ortenaukreis, Tyskland
 Neuried, Bayern – en kommun i Landkreis München, Tyskland